

Presentación previa 
El holandés Jesse Huta Galung fue el campeón defensor, pero no pudo defender su título ya que decidió participar en el Torneo de Dubái 2014 que se disputó en la misma semana.

El francés Kenny de Schepper ganó el título, derrotando al eslovaco Norbert Gomboš en la final por 3–6, 6–2, 6–3.

Cabezas de serie 

 'Kenny de Schepper (Campeón)
 Dustin Brown (Segunda ronda)
 Daniel Evans (Primera ronda)
 Marc Gicquel (Primera ronda)

<ol start="5">
  Pierre-Hugues Herbert ''(Segunda ronda)
  Ričardas Berankis ''(Semifinales)
  Marco Cecchinato ''(Segunda ronda)
  Vincent Millot (Segunda ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Cherburgo 2014